Ханукаев (Ханукаева):
 Ханукаев, Валерий Барухович — куратор выставочных проектов, коллекционер, деятель искусства, президент фонда Гаянэ Хачатурян
 Ханукаев, Габриэл Басалилович (более известен под фамилией Ханукашвили; род. 1924) — советский боксёр, чемпион СССР.
 Ханукаев, Леонид Яковлевич (род. 1972) — российский предприниматель.